Stanisław Wojciechowski (1869-1953), homme d'État polonais ;
 Sergueï Wojciechowski (1883-1951), officier de l'Armée impériale russe ;
 Henryk Wojciechowski, dit Hymie Weiss (1898-1926), gangster américain ;
 Ziemowit Wojciechowski (né en 1948), escrimeur polonais ;
 Janusz Wojciechowski (né en 1954), homme politique polonais ;
 Marcin Wojciechowski (né en 1975), réalisateur et journaliste polonais ;
 Asher Wojciechowski (né en 1988), joueur américain de base-ball ;
 Jakub Wojciechowski (né en 1990), joueur polono-italien de basket-ball ;
 Mathieu Wojciechowski (né en 1992), joueur franco-polonais de basket-ball ;